Jahnow ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Jahnow (1879–1944), deutsche Alttestamentlerin und Lehrerin
 Reinhold Jahnow (1885–1914), deutscher Kampfflieger

Siehe auch:
 Janow
 Jano